Името Пет могили носят две български села:

 Пет могили, област Сливен
 Пет могили, област Шумен